Isaac Wilhelm Tegner kan syfta på:

* Isaac Wilhelm Tegner (1815–1893), dansk litograf
 Isaac Wilhelm Tegner (1832–1909), dansk generaldirektör för DSB